Ona může být:

 Ona (kapela) – metalová kapela z České republiky
 Ona (jazyk) – indiánský jazyk z Patagonie
 Ona (film, 2013) – americký film s Joaquinem Phoenixem
 ONA DNES - příloha pro ženy deníku Mladá fronta DNES